Michiels ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Michiels (1893–1976), belgischer Radsportler 
 Alfred Michiels (1813–1892), französischer Schriftsteller und Historiker
 Bart Michiels (* 1986), belgischer Schachspieler
 Ignace Michiels (* 1963), belgischer Organist an der Sint-Salvator-Kathedrale von Brügge, Konzertorganist, Chorleiter und Orgellehrer
 Ivo Michiels (1923–2012), belgischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Johann Franz Michiels (1823–1887), deutscher Fotograf belgischer Herkunft
 Paul Michiels (* 1948), belgischer Sänger, siehe Soulsister
 Télémaque Michiels (1799–1860), Unternehmer
 Willem Baron Michiels van Kessenich (1902–1992), niederländischer Politiker, Bürgermeister von Maastricht

Siehe auch:
 Michiel
 Sint-Michiels